Красовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Красовка — деревня в Грибановском районе Воронежской области.
 Красовка — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Красовка — деревня в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Красовка — село в Оконешниковском районе Омской области.
 Красовка — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.

Украина 
 Красовка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Красовка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Красовка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.